Carlos Eugenio de Lorena (Versalles, 25 de septiembre de 1751 - Viena, 2 de noviembre de 1825) príncipe de Lambesc y conde de Brionne entre 1761-1789, duque de Elbeuf de 1763 a 1789, fue miembro de la Casa de Guisa, una rama menor de la Casa de Lorena, fue un oficial de los ejércitos franceses y de los Habsburgo durante la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas.

Biografía 

Nacido en Versalles, Francia, Carlos Eugenio fue un par de Francia y príncipe de Lorena. Con el estilo de Príncipe de Lambesc. El padre del príncipe Lambesc, Luis de Lorena-Brionne (1725-1761) era descendiente de los duques de Lorena. Su madre Luisa de Rohan-Rochefort (1734-1815) era descendiente de los duques de Bretaña. Como tal, el rey los considera miembros de la familia real extranjera residente en Francia y fueron tratados con el respeto y privilegios debido a su rango.

El padre del príncipe era un tatara-nieto de Enrique de Lorena, conde de Harcourt, el hijo del duque Carlos I de Elbeuf. Como miembro de la Casa de Lorena, era un pariente de la reina María Antonieta de Austria, hija del último duque de Lorena.

Tenía un hermano menor y dos hermanas menores. A través de su hermana, Josefina Teresa de Lorena, era tío del príncipe Carlos Manuel de Saboya-Carignano y tío abuelo del futuro rey Carlos Alberto de Cerdeña.

En 1761, los cuatro príncipes de Lorena pierden a su padre. La condesa de Brionne, una mujer de carácter y amiga íntima del duque de Choiseul, el primer ministro, mantiene los cargos de su esposo en favor de Carlos Eugenio, de 10 años, que pudo así suceder a su padre en el cargo de Gran escudero de Francia.

En 1763, el príncipe sucedió a su primo Manuel Mauricio de Elbeuf y se convirtió en jefe de la rama francesa de la Casa de Lorena. El príncipe y su hermano menor eran los últimos en la línea masculina de la casa de Lorena-Guisa. Como tales, eran primos distantes del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el último duque de Lorena.

Como el mayor de la rama francesa de la casa de Lorena, Carlos Eugenio acompañó a su prima lejana, la archiduquesa María Antonieta de Austria, durante su viaje a Francia con motivo de su matrimonio con el futuro Luis XVI en mayo de 1770.

Defendió el palacio real de los disturbios en el Jardín de las Tullerías, en julio de 1789. Inicialmente sirvió en el ejército francés, pero desde el comienzo de las guerras de Francia con Austria, recogió la causa borbónica en Alemania. Su regimiento fue tomado en servicio en el ejército de los Habsburgo en 1793, y sirvió con distinción en varias de las guerras de las primeras y segundas coaliciones.

Tras la restauración borbónica en 1815, sus dignidades dinásticas fueron restauradas a él, pero debido a la impopularidad generalizada en Francia, nunca volvió a ejercer sus privilegios.

Murió en Viena en 1825.

Carrera militar

Servicio militar francés 

El mayor de la Casa de Lorena-Lambesc sirvió como gran escudero del rey de Francia. Carlos Eugenio se convirtió en coronel y propietario (Jefe) del regimiento Real-Allemand-Dragones en 1778 y fue ascendido a Mariscal de Campo del ejército francés el 9 de marzo de 1788. Y también fue nombrado comendador de la Orden de San Luis.

En los primeros días de la Revolución Francesa, los Allemand-Dragones de Carlos Eugenio eran un elemento importante en la protección de la corte de Luis XVI de Francia. El 12 de julio de 1789, Carlos Eugenio cabalgaba a la cabeza de sus dragones a través de la Plaza de Luis XV en el Jardín de las Tullerías, en contra de una multitud que se había reunido allí y obligó al grupo a salir del jardín.

En el curso del ataque, muchos fueron heridos y Carlos Eugenio fue popularmente responsable, aunque no se presentaron cargos.

Cuando las hostilidades entre Francia y los Habsburgo llegaron a un punto crítico en 1791, dejó a sus Allemand-Dragones y siguió a la causa borbónica con su hermano menor, José, príncipe de Vaudémont.

Servicio militar Habsburgo 
El 18 de junio de 1791, el príncipe fue nombrado general de división del ejército austríaco. En octubre de 1791, se le dio el mando de una brigada compuesta por el Freikorps (voluntarios) "Degelmann" y el 37.º Regimiento de Dragones en Flandes.

El 1 de febrero de 1793, su regimiento, los 37.º Dragones, fue puesto en el servicio de los Habsburgo y en 1798, se unió con el 10.º Regimiento de Coraceros. En la batalla de Tournai el 22 de mayo de 1794, atacó a la infantería francesa en las alturas de Templeuve con cuatro escuadrones (aproximadamente unos 1000 hombres) del 18.º Regimiento Chevauxleger "Karaiczay", cesando la vida de 500 hombres y teniendo tres armas de fuego. El 22 de junio de 1794, fue nombrado coronel propietario (Inhaber) del 21.º Regimiento de Coraceros en reconocimiento a sus acciones. En la batalla de Fleurus, el 26 de junio de 1794, atacó con cuatro escuadrones del 5.º Mosquetones Albert para rescatar parte de la infantería del mariscal de campaña el conde von Kaunitz, que fue rodeado por tres regimientos de caballería franceses. Este ataque poco probable contra otra fuerza de caballería más de cinco veces su tamaño tomó por sorpresa a los franceses; la caballería francesa se dispersó, permitiendo a Kaunitz organizar una retirada ordenada de su propia fuerza desde el campo.

El 4 de marzo de 1796, Carlos Eugenio fue ascendido a teniente mariscal de campo. En 1796 sirvió en Alemania bajo el Mariscal de Campo Dagoberto Sigmund von Wurmser en el Ejército del Alto Rin, el 11 de mayo de ese año, fue galardonado con la Cruz de Comendador de la Orden Militar de María Teresa. Luchó con la distinción en la Batalla de Amberg, el 24 de agosto y en la Batalla de Würzburg el 2 de septiembre, al mando de una brigada de caballería.

En la guerra de la Segunda Coalición, el príncipe luchó en Suabia en la batalla de Engen. Después de esta campaña, el príncipe fue enviado a la provincia de Galitzia, donde fue gobernador general. El 3 de diciembre de 1806, fue ascendido a General de Caballería y unas semanas más tarde, capitán del Primer Arcièren protector de vida en Viena, también fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro en 1808.

Después de la restauración de Luis XVIII de Francia, fue creado de nuevo par de Francia, y sus dignidades reforzada por el título de duque de Elbeuf. Luis XVIII, además, lo designó como mariscal de Francia. Debido a la hostilidad popular contra él en Francia, en relación con el incidente de las Tullerías, en julio de 1789, nunca ejerció estos privilegios y murió a la edad de 74 en Viena el 21 de noviembre de 1825. Brevemente se había casado con la viuda del conde von Colloreedo, pero se divorció al cabo de unos meses. No tuvo hijos, y con su muerte y la de su hermano, la línea masculina de las antiguas líneas Lotaringias de Erbouf, Harecourt y Armagnac terminaron.

Matrimonio 
No tuvo hijos de sus dos matrimonios:
 En Lemberg el 20 de mayo de 1803 con Ana Cetner (Zetzner] (1764 † 1818)
 El 23 de enero de 1816 con María Victoria Folliott de Crenneville (1766 † 1845). Se separaron en 1817.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Guisa
Casa de Lorena
Carlos Eugenio
Lorena, Carlos Eugenio de
Lorena, Carlos Eugenio
Comendadores de la Orden de San Luis
Comandantes de la Orden militar de María Teresa
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Capitanes de la Imperial y Real Primera Guardia de Arqueros
Condecorados con la Cruz de Ejército de 1813/1814
Fallecidos en Viena